Рандо, Рендо

 Хорхе Рандо (; нар. 3 липня 1941, Малага) — іспанський художник і скульптор, пов'язаний з художнім напрямом неоекспресіонізму.
 Музей Хорхе Рандо — Музей Хорхе Рандо є першим музеєм експресіонізму в Малазі, Андалузія, Іспанія.
 Рендо Айамін (н. 1974), манга художник.
 Рендо (YuYu Hakusho), вигаданий персонаж з аніме та манга серії YuYu Hakusho.